Chris Miller – giocatore di football americano statunitense
Chris Miller – animatore, doppiatore e regista statunitense
Chris Miller – regista, sceneggiatore e produttore statunitense, vedi Phil Lord e Christopher Miller
Chris Miller – scrittore statunitense
Chris Miller – chitarrista britannico del gruppo musicale You Me at Six
YC (nato Christopher Miller) – rapper statunitense
Rat Scabies (nato Christopher Miller) – batterista britannico

Christopher C. Miller – politico ed ex militare statunitense